Marie Curie, Pools-Frans natuur- en scheikundige en tevens Nobelprijswinnares
Madame Curie (film), film uit 1943 onder regie van Mervyn LeRoy